Andrew Wauchope ist der Name folgender Personen:

* Andrew Gilbert Wauchope (1846–1899), britischer General
 Andrew Ramsay Don-Wauchope (Bunny Wauchope; 1861–1948), schottischer Rugbyspieler